Die 9. Futsal-Europameisterschaft wurde vom 28. Januar bis zum 8. Februar 2014 in Antwerpen (Belgien) ausgetragen. Am Turnier nahmen zwölf Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Nach 2003 konnte Italien den zweiten Titelgewinn bei einer Europameisterschaft feiern.

Die Spiele wurden in Liveübertragung oder zeitversetzt auf Eurosport und Eurosport 2 gezeigt.

Qualifikation

Spielorte 

Die Europameisterschaft wurde zum fünften Mal an zwei verschiedenen Spielorten ausgetragen, die sich aber in einer
Stadt (Antwerpen) befanden. Die Vorrunde wurde in der Lotto Arena ausgetragen. Die Halle hat ein Fassungsvermögen
von 5.218 Zuschauern. Die Endrunde wurde im Sportpaleis mit einem Fassungsvermögen von 15.089 Zuschauern ausgetragen.

Teilnehmer 
Die Europameisterschaft 2014 wurde zum dritten Mal mit zwölf Teams ausgespielt. Belgien war als Gastgeber automatisch qualifiziert. 
Um die restlichen elf Plätze kämpften insgesamt 42 Nationen. In der ersten Runde spielten die 24 Teams mit dem schlechtesten 
UEFA-Koeffizienten in vier Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger kamen in die nächste Runde, wo sie zusammen mit den 
18 restlichen Mannschaften in sechs Vierergruppen gelost wurden. Die Gruppenersten sowie die fünf besten Zweiten qualifizierten 
sich schließlich für die Endrunde.

Die zwölf Teilnehmer der Endrunde wurden in vier Gruppen gelost.

Vorrunde 
Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Viertelfinale ein.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunden

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Weblinks 
de.uefa.com: UEFA Futsal-EM

2014
Europameisterschaft
Europameisterschaft 2014
Sportveranstaltung in Antwerpen